Verdensmesterskabet i bandy for mænd er blevet spillet siden 1957. 

I perioden 1957-1983 deltog kun fire hold i mesterskaberne, Finland, Norge, Sovjetunionen og Sverige, men siden da er deltagerantallet vokset efterhånden som sportsgrenen er blevet mere udbredt. I 1970'erne og 1980'erne voksede bandy i Nordamerika, i 1990'erne spredtes populariteten til Østeuropa, og efter år 2000 har sporten haft fremgang i Asien. 

De første 11 verdensmesterskaber blev vundet af Sovjetunionen, indtil Sverige brød stimen og blev den første ikke-sovjetiske verdensmester i 1981. Siden da har Sverige og Sovjetunionen/Rusland delt titlerne mellem sig – eneste undtagelse var Finlands sejr i 2004.

Til og med 1981 blev VM-turneringen afgjort som et gruppespil mellem de deltagende hold, men siden 1983 har formatet også inkluderet et slutspil med finale og bronzekamp. VM blev spillet hvert andet år i perioden 1961-2003, men siden da er der afviklet VM hvert år. I turneringen 2014 deltog 17 landshold, hvilket er flere end nogensinde tidligere.

Måske skal Danmark deltage i fremtiden.

Mænd

Medaljevindere og værtslande

Medaljefordelingen 1957-2019

Se også 
 VM i bandy for kvinder

Noter

Eksterne henvisninger 

World Championships 1957-1999

 
Etableret i 1957